Voici la liste des planètes mineures numérotés de 299001 à 300000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 299001 à 300000

299001-299100

299101-299200

299201-299300

299301-299400

299401-299500

299501-299600

299601-299700

299701-299800

299801-299900

299901-300000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000